Suruí pode se referir a:

 Suruí, grupo indígena no estado brasileiro de Rondônia
 Suruí-aiqueuara, grupo indígena no estado brasileiro do Pará
 Suruí, bairro de Magé, no estado brasileiro do Rio de Janeiro

Desambiguação